Rádio Clube é uma estação de rádio brasileira com sede em Itapetininga, SP. Opera na frequência 900 kHz AM. Era afiliada à Rádio Globo até agosto de 2014, quando passou a ser afiliada da Jovem Pan AM. Posteriormente, com a formação da nova rede do grupo, passou a ser uma das primeiras afiliadas da Jovem Pan News e a afiliação durou até 2017 quando foi retirada da rede, por descumprir cláusulas do contrato e o aviso foi exibido também para toda á rede.

Atualmente, a emissora segue com poucos programas locais e retransmitindo maior parte da programação da Rádio Aparecida.

Ligações externas 
 

Estações de rádio do estado de São Paulo